Обсерватория Маунт-Стромло — астрономическая обсерватория, основанная в 1924 году на горе Стромло, Австралия недалеко от города Канберра.
 (17640) Маунт-Стромло — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.